Albin Michel se poate referi la:
 Albin Michel (1873-1943), editor francez, fondator al Éditions Albin Michel;
 Éditions Albin Michel, editură franceză.

Dezambiguizare